Мост Ичан:

 Мост Ичан — автомобильный мост через реку Янцзы в городе Ичан (провинция Хубэй)
 Мост Ичан — железнодорожный мост через реку Янцзы в городе Ичан (провинция Хубэй)